Эгрефёй-д’Они () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 12 602 человек.

Код INSEE кантона 1701. Всего в кантон Эгрефёй-д’Они входят 11 коммун, из них главной коммуной является Эгрефёй-д’Они.

Коммуны кантона 
 Эгрефёй-д’Они — население 3523 чел.
 Ардийер — население 771 чел.
 Баллон (Шаранта Приморская) — население 640 чел.
 Буэ (Шаранта Приморская) — население 656 чел.
 Шамбон — население 841 чел.
 Сире-д’Они — население 1095 чел.
 Форж — население 1092 чел.
 Ландре — население 612 чел.
 Ле-Ту — население 1354 чел.
 Тере — население 1383 чел.
 Вирсон — население 635 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Кантоны департамента Приморская Шаранта